Simultan bezeichnet:

 Simultan (Bachmann), Titel eines Erzählbandes von Ingeborg Bachmann
 Simultan (Band), deutsche Band

Siehe auch:
 Simultandarstellung: gleichzeitige Darstellung mehrerer Szenen in einem Kunstwerk
 Simultandolmetschen: das fast gleichzeitige Übersetzen einer Fremdsprache bei Konferenzen, Kongressen, Vorträgen etc.
 Simultankirche: ein von mehreren christlichen Konfessionen gemeinsam genutzter Sakralbau
 Simultanschach: Schachvariante
 Simultanschule: eine Schule, in der Schüler unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit gemeinsam unterrichtet werden
 Gleichzeitigkeit, verschiedene Bedeutungen